Гамид Ахмедович Бучаев  (22 апреля 1936, с. Нижнее Казанище, Буйнакский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства (1991 — 2008).

Биография 
Гамид Бучаев родился в 1936 году в селении Нижнее Казанище Буйнакского района. По национальности — кумык. Его отец в 1941 году добровольно ушёл на фронт с должности директора Нижнеказанищенской школы и погиб в 1943 году. Гамид после окончания Нижнеказанищенской школы поступил в Львовский экономический университет, который окончил в 1958 году. После окончания университета на протяжении 3 лет работал Первым заместителем Председателя Дагпотребсоюза, далее 3 года работал Первым заместителем Министра торговли Дагестана, Председателем Госснаба Дагестана (5 лет), Председателем Дагпотребсоюза (6 лет), в те годы Гамид Бучаев был единственным кандидатом наук из всех руководителей областных, республиканских потребсоюзов Центросоюза СССР. В 1969 году защитил кандидатскую работу. С 1970 по 1975 годы являлся депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР и все годы являлся Председателем Планово-бюджетной комиссии Верховного Совета Дагестанской АССР. С 1974 по 1991 годы работал в Дагестанском государственном университете в различных должностях, среди которых: заведующий кафедры, декан экономического факультета, проректор. В 1985 году защитил докторскую диссертацию. В 1986 году ему присвоено звание профессора. В 1991 году по собственной инициативе  был создан Дагестанский государственный институт народного хозяйства, который он возглавил. В 1993 году был избран Президентом Национальной Академии наук Дагестана. С 1995 по 2000 годы Бучаев возглавлял Совет ректоров вузов Дагестана.

Книги 
 «Как делать бизнес» (1996 год, 370 стр.)
 «Основы бизнеса» (1999 год, 669 стр.)
 «Регионоведение» (2001 год, 590 стр.)
 «Потребностиведение» (1985 год, 300 стр.)
 «Национальная экономика — особенности управления» (2004 год, 555 стр.)
 «Тернистый путь кооперации» (2010 год, 872 стр.)
 «Формула успеха» (2010 год, 487 стр., издано в ФРГ)

Награды и звания 
 Заслуженный экономист Дагестанской АССР (1981);
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 За научные достижения Академия наук США избрала Бучаева Человеком тысячелетия и ему присуждена Золотая Медаль тысячелетия (1999);
 Международный Биографический центр (Кембридж, Великобритания) за научные достижения Бучаеву присудил «Орден Заслуг» (2000);
 Благодарственные письма от Президентов России Б. Н. Ельцина (1996) и В. В. Путина (2004), Спикера Госдумы РФ Б. В. Грызлова (2006);
 Американским Биографическим институтом Бучаев за научные результаты награжден Орденом Международных послов и ему присвоен титул Международного посла (2001); 
 Международным Биографическим центром (Кембридж, Великобритания) он награжден медалью «Один из миллиона» за вклад в развитие экономической науки и экономики (2001);
 Заслуженный экономист Российской Федерации (2002);
 Орден «Духовного Единства Народов Мира» (2005);
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2005);
 Почетное звание Лауреата Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» с вручением Ордена «Отличник Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» (2007);
 Народный Герой Дагестана (2007);
 Орден «Менеджер 2007» (2008);
 Титул «Лучшие люди России» (2008);
 Титул «Лучший ректор России» (2008);
 Орден «Почетный гражданин России» (2008);
 Медаль Макаренко (2008);
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (2009);
 «Герой Труда» Новой России с вручением Золотой Звезды «Героя Труда» (2010);
 Академик международной академии Общественных наук (2010);
 Лидер в номинации «Лучшие люди России» (проект Минобразования и науки Российской Федерации);

Личная жизнь 
Мать звали Зайнаб. Сыновья: Ахмед и Яхья в различные годы работали ректорами ДГУНХ, дочь Зайнаб кандидат физико-математических наук, доцент.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Мой Дагестан
 Биография на сайте Лучшие педагоги России
 Учёный с мировым именем

Экономисты СССР
Экономисты России
Ректоры вузов СССР
Ректоры вузов России